Михаил Васильевич Кузьмин:
 Кузьмин, Михаил Васильевич (1888—?) — начальник топогеодезического отдела комбината «Воркутауголь», депутат Верховного Совета СССР 3-го созыва.
 Кузьмин, Михаил Васильевич (1893—1937) — бригадный комиссар, кавалер ордена Красного Знамени (1928).
 Кузьмин, Михаил Васильевич (1906—1969) — первый секретарь Новокарельского райкома ВКП(б), депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Кузьмин, Михаил Васильевич (1915—1943) — стрелок-радист экипажа ГСС Гаврилова и Баштыркова, совершившего огненный таран 14 января 1943.
 Кузьмин, Михаил Васильевич (?—?) — главный конструктор ВННИМПСМ, лауреат Государственной премии СССР.